Гряды (посёлок при станции, Маловишерский район)
 Гряды (станция) — железнодорожная станция